The Pain es un personaje ficticio perteneciente a la saga de videojuegos Metal Gear Solid que únicamente aparece en Metal Gear Solid 3.

Historia del Personaje 

Se dice que antes de pasar a ser conocido como el “soldado abeja”, The Pain era un apicultor corriente y moliente. Se desconoce que le sucedió exactamente, pero se especula que tuvo un accidente mientras trabajaba con sus abejas.A partir de este momento, The Pain adquirió poder sobre un enjambre de abejas mortales, a las cuales podía controlar a su propio antojo. Tras el accidente toda la cara y el cuerpo de The Pain estaban constituidos por miles de picaduras, lo cual hacía que sus abejas no sospecharan de él, ya que la veían como una abeja más de las suyas.Para controlar al inmenso enjambre con mayor facilidad, Tha Pain llevaba en su petaca una abeja reina. Como todas las abejas reinas, desprendía un sonido inigualable para las demás abejas y que imponía temor y respeto.
Este delicado sonido era lo que utilizaba The Pain para asegurarse de controlar a su querido enjambre y así olvidarse de la posibilidad de revelación.

En el campo de batalla, Tha Pain utiliza a sus abejas tanto para defenderse como para atacar. Las usa como escudo mientras su enemigo le está atacando, lo cual hace que no reciba ningún daño en esos instantes.
También puede hacer que reproduzcan copias idénticas a él, lo cual hace que siembre la locura y un caos en el enemigo.

Las armas ofensivas tampoco son nada común por supuesto. Utiliza a sus abejas como una especia de pistola, y no solo hacen daño al colisionar con su enemigo, sino que también les inyecta veneno.
Una de las técnicas que más le gusta usar a The Pain es las abejas-granadas. Un grupo de abejas se agrupan y forman unas especies de granadas, es un arma un tanto lenta pero muy eficaz si da con el objetivo. Estas son solo las armas principales más conocidas, es posible que haya más que desconozcamos.

Como miembro de la unidad cobra, The Pain fue llamado por The Boss cuando reunió a dicha unidad durante la misión virtuosa.
Como toda la unidad cobra, Tha Pain participó en la misión “Snake Eater”, en la cual se tuvo que enfrentar con Naked Snake. Este encuentro tuvo lugar en las profundidades de las cuevas de Chyornaya Peschera.

Fue una batalla muy igualada, aunque Snake tenía un punto a su favor, y era que en ese lugar había agua, un repelente muy bueno para las abejas.
Finalmente después de una larga batalla The Pain fue derrotado a manos de Snake, y con sus últimas fuerzas les ordenó a sus abejas fabricar una minibomba con su propio cuerpo. Una vez auto-explotado, se elevó y se fue con las abejas, sus amigas.

Curiosidades 

La primera vez que se puede ver a The Pain es a bordo de un helicóptero en compañía de The Fear y de The End durante la deserción de The Boss.
The Pain es el primer miembro de la Unidad COBRA al que Naked Snake se enfrenta.
Si en el enfrentamiento que tiene Naked Snake contra The Pain se le vence reduciendo su resistencia, se puede conseguir el uniforme de avispas.
En el combate contra The Pain, cuando llega a la mitad la barra de vida o la barra de resistencia, éste se quita su pasamontañas y se le puede ver en detalle la cara.
Justo antes de morir en una explosión, The Pain parece estar recibiendo las picaduras de los avispones que maneja mientras va subiendo el tono de voz hasta gritar "The pain!"(que en castellano significa "¡El dolor!").
El lugar donde tiene lugar el combate entre Naked Snake y The Pain es en una cueva subterránea llamada Chyornoya Peschera(en ruso ЧернойПещepe, que significa "La Cueva Negra" en español). Este escenario es una isla en medio de una charca de agua que no puede ser escalada, donde precisamente está The Pain.

Personajes de Metal Gear

en:List of Metal Gear Solid 3 characters#The Pain
it:Metal Gear Solid 3: Snake Eater#Personaggi principali